Finska mästerskapet i bandy 1946 bestod av 20 lag indelade i fyra serier, där vinnarna gick till slutspel. Även AIF-lag deltog i finska mästerskapet.

Mästerskapsserien

Södergrupp 1

Södergrupp 2

Östra gruppen

Norra gruppen 

Jumbolagen åkte ur. Nykomlingar blev Pargas IF, Hämeenlinnan Pallokerho, Vaasan Pallo-Veikot och Mikkelin Palloilijat.

Slutspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Slutställning

AIF-final

Källor

 Urheilumme kasvot 3
 Pekka Anttinen: Sata vuotta helsinkiläistä jääpalloa, 2007.
 
 Suomen Palloliiton toimintakertomus

 
1946 i Finland
Bandysäsongen 1945/1946
1946